Арцрунит — редкий минерал, мало изучен и сомнителен, возможно, представляет собой смесь. По составу двойная соль, состоящая из сульфатов и хлоридов свинца и меди. Минерал назван в честь профессора минералогии Андрея Еремеевича Арцруни.

Арцрунит встречен в виде скоплений игольчатых кристаллов, иногда образует тонковолокнистые агрегаты на куприте, малахите и брошантите. Встречается в зоне окисления медных месторождений Заира (Ликази), Чили (Чаллаколло) и др.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Arzrunite  на webmineral.com
 Arzrunite  на mindat.org

Хлориды, бромиды и иодиды (минералы)
Сульфаты (минералы)
Минералы свинца
Минералы меди
Гидроокислы (минералы)
Минералы, названные в честь людей